Francisco Rubio – astronauta statunitense
 Francisco Rubio – calciatore e allenatore francese
 Francisco Rubio – rugbista e allenatore argentino
 Francisco Rubio – attore messicano
 Francisco Rubio Goula – politico spagnolo
 Francisco Rubio Llorente – giurista spagnolo